Vioolconcert, een concert voor solo viool en (kamer)orkest

 Composities
 Vioolconcert (Aho), een compositie van Kalevi Aho voltooid in 1982
 Vioolconcert (Atterberg), een compositie van Kurt Atterberg voltooid in 1914
 Vioolconcert (B. Tsjajkovski), een compositie van Boris Tsjaikovski voltooid in 1969
 Vioolconcert (Balada), een compositie van Leonardo Balada voltooid in 1982
 Vioolconcert (Barber), een compositie van Samuel Barber
 Vioolconcert (Bax), een compositie van Arnold Bax voltooid in 1938
 Vioolconcert (Beamish), een compositie van Sally Beamish voltooid in 1994
 Vioolconcert (Beethoven), een compositie van Ludwig van Beethoven voltooid in 1806
 Vioolconcert (Berthold Goldschmidt), een compositie van Berthold Goldschmidt voltooid in 1954
 Vioolconcert (Bolcom), een compositie van William Bolcom voltooid in 1983
 Vioolconcert (Borgstrøm), een compositie van Hjalmar Borgstrøm voltooid in 1914
 Vioolconcert (Brahms), een compositie van Johannes Brahms voltooid in 1878
 Vioolconcert (Brian), een compositie van Havergal Brian voltooid in 1935
 Vioolconcert (Britten), een compositie van Benjamin Britten voltooid in 1939
 Vioolconcert (Chatsjatoerjan), een compositie van Aram Chatsjatoerjan voltooid in 1940
 Vioolconcert (Coleridge-Taylor), een compositie van Samuel Coleridge-Taylor voltooid in 1912
 Vioolconcert (Creith), een compositie van Guirne Creith voltooid in 1934
 Vioolconcert (Delius), een compositie van Frederick Delius voltooid in 1916
 Vioolconcert (Dyson), een compositie van George Dyson voltooid in 1941
 Vioolconcert (Englund), een compositie van Einar Englund voltooid in 1981
 Vioolconcert (Enna), een compositie van August Enna voltooid in 1897
 Vioolconcert (Gade), een Compositie van Niels Gade voltooid in 1880
 Vioolconcert (Halvorsen), een compositie van Johan Halvorsen voltooid in 1909
 Vioolconcert (Kabalevski), een compositie van Dmitri Kabalevski voltooid in 1948
 Vioolconcert (Klami), een compositie van Uuno Klami voltooid in 1943
 Vioolconcert (Kvandal), een compositie van Johan Kvandal voltooid in 1979
 Vioolconcert (Leshnoff), een compositie van Jonathan Leshnoff voltooid in 2005
 Vioolconcert (Lindberg), een compositie van Magnus Lindberg voltooid in 2006
 Vioolconcert (Linde), een compositie van Bo Linde voltooid in 1957
 Vioolconcert (MacRae), een compositie van Stuart MacRae voltooid in 2001
 Vioolconcert (Mendelssohn Bartholdy), een compositie van Felix Mendelssohn Bartholdy voltooid in 1844
 Vioolconcert (Moeran), een compositie van Ernest John Moeran voltooid in 1942
 Vioolconcert (Nielsen), een compositie van Carl Nielsen voltooid in 1911
 Vioolconcert (P.I. Tsjaikovski), een compositie van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski voltooid in 1878
 Vioolconcert (Sallinen), een compositie van Aulis Sallinen voltooid in 1968
 Vioolconcert (Schuman), een compositie van William Schuman voltooid in 1947
 Vioolconcert (Schönberg), een compositie van Arnold Schönberg voltooid in 1936
 Vioolconcert (Sessions), een compositie van Roger Sessions voltooid in 1936
 Vioolconcert (Sibelius), een compositie van Jean Sibelius voltooid in 1905
 Vioolconcert (Stravinsky), een compositie van Igor Stravinsky voltooid in 1931
 Vioolconcert (Tüür), een compositie van Erkki-Sven Tüür voltooid in 1998
 Vioolconcert (Weinberg), een compositie van Mieczysław Weinberg voltooid in 1960